Het ATP-toernooi van München 2022 (met de officiële naam BMW Open) werd gespeeld van 25 april tot en met 1 mei 2022. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Münchener Tennis- und Turnierclubs Iphitos in de Duitse stad München.

De Deen Holger Rune won zijn eerste titel doordat in de finale zijn Nederlandse opponent Botic van de Zandschulp moest opgeven.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

München
ATP-toernooi van München